NFD steht für:
 National First Division, die zweithöchste Spielklasse im südafrikanischen Fußball
 Nürnberger Flugdienst, eine ehemalige Fluggesellschaft
 den IATA-Code des Flughafens von Summerdale (Alabama)
 Nationales Frischobst Deutschland, die Jugendorganisation der Front Deutscher Äpfel
 Naturfreunde Deutschlands, siehe Naturfreunde#Naturfreunde Deutschlands
 Northern Frontier District, die ehemalige Provinz North-Eastern (Kenia)
 Nationaler Frauendienst, einen ehemaligen Zusammenschluss von Frauenrechtsbewegungen
 Normal-Fahrzustands-Diagramm als alternative Bezeichnung des Jante-Normalfahrdiagramms
 eine Unicode-Normalform, siehe Normalisierung (Unicode)
 Neufundland-Dollar (ISO-4217-Code), ehemalige Währung von Dominion Neufundland

NfD steht für:
 VS-NUR FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH (VS-NfD), siehe Geheimhaltungsgrad

nfd steht für:
 Ahwai (ISO-639-3-Code), eine der Plateau-Sprachen in Nigeria

NFD